Эндрю Джеймс Лоуренс (, род. 12 января 1988; Абингтон, Пенсильвания, США) — американский актёр, младший брат актёров Джоуи Лоуренса и Мэттью Лоуренса. Лауреат премии «Молодой актёр», номинант на «Teen Choice Awards».

Его родители мать Донна — персональный менеджер талантов, отец Джозеф — страховой брокер.С 1991 года сыграл около 60 ролей в кино и на телевидении, в том числе в сериалах «Блоссом», , «Защитник», «», «Такая разная Тара», «Кости», «Ищейка», «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк», «Мелисса и Джоуи», фильмах «Бремя белого человека», «Мистер Бин», «Другой я», «», «Снайпер 3», «Детки из класса 402» и других.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Молодой актёр»